Hospodářská komora je profesní sdružení podnikatelů. 
 Hospodářská komora České republiky
 Obchodní komora (Antverpy)
 Mezinárodní obchodní komora
 Agrární komora